Clipston – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Clipston – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)